Параюбея () — олиготипный род растений семейства , распространённый в Андах (от Колумбии до Боливии).

Описание 
Однодомные деревья, растущие отдельно. Листья перистые: черешок невооружённый, листочки раздвоенные или косые.

Соцветие разветвлено до 1(2) порядков; прицветник глубокобороздчатый. Тычиночные цветки сидячие, асимметричные; чашелистиков и лепестков по 3. Тычинок 15, нити согнутые; пыльники линейные, прикреплённые спинкой, интрорзные; пыльца бороздчатая, экзина тектатная, точечная. Кольцо из сросшихся стаминодиев 3-лопастное.

Плод односемянный, клювообразный; эндокарпий гладкий, экзокарпий толстый, неправильной формы, проростковые поры расположены у основания, погружённые. Эндосперм гомогенный, с полостью.

Виды 
Род включает три вида:
  — Колумбия, Эквадор и Перу
  — Боливия
  — Боливия

Примечания

Литература 
 

Арековые
Флора Южной Америки